Convocatoria es, en general, el anuncio para que se concurra a un lugar o acto determinado. Puede referirse más específicamente a:

 Convocatoria deportiva o competición deportiva.
 Convocatoria de elecciones, 
 Convocatoria de eventos